GUSB () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 7-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 651 амінокислот, а молекулярна маса — 74 732.

Кодований геном білок за функціями належить до гідролаз, глікозидаз. 
Задіяний у такому біологічному процесі, як альтернативний сплайсинг. 
Локалізований у лізосомі.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 7

Некатегоризовані білки